Södra Lomtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Lomtjärnen (Norra Råda socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Södra Lomtjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Södra Lomtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Södra Lomtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (38,9 ha)
Södra Lomtjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (20,2 ha)

Se även
Lomtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn